Са́нта-Жу́шта () — фрегезия (район) в муниципалитете Аррайолуш округа Эвора в Португалии. Территория — 42,90 км². Население — 225 жителей. Плотность населения — 5,3 чел/км².

Население

Достопримечательности

Примечания 

Районы округа Эвора